

Toponyme 
 O Porriño

Patronyme 
 Ennio Porrino